Ring of Fire (nummer), een nummer van Johnny Cash uit 1963
 Ring of Fire: The Best of Johnny Cash, een compilatiealbum van Johnny Cash uit 1963
 Ring van Vuur, een gebied rondom de Grote Oceaan waar veel tektonische activiteit plaatsvindt
 films:    
 Ring of Fire (1961), van Andrew L. Stone met David Janssen, Joyce Taylor en Frank Gorshin
 Ring of Fire (1991), van Richard W. Munchkin en Rick Jacobson met Don Wilson en Maria Ford
 Ring of Fire (documentaire) (1991), over vulkanisme van George Casey
 Ring of Fire (2000), korte animatiefilm van Andreas Hykade
 Cowboy Up (2001), van Xavier Koller met Kiefer Sutherland, Marcus Thomas en Daryl Hannah
 Ring of Fire (2012), tv-miniserie (2 delen) van Paul Shapiro met Michael Vartan
 Ring of Fire (2013), tv-biografie over June Carter met Jewel Kircher en Matt Ross
 Literatuur:
 Ring of Fire (1623 series), Een alternatieve geschiedenis boekserie (1632 series) door Eric Flint en later medeautheurs